Zwieselgraben ist der Name von Gewässern und Tälern:

 Zwieselgraben (Fallgrabenbach), linkes Oberlauftal des Fallgrabenbachs (zur Görtschitz) vor Greuth, Gemeinde Mühlen, Steiermark, vom Fuchskogel
 Zwieselgraben (Fohnsdorfer Graben), linkes Haupt-Obertal des Fohnsdorfer Grabens, beide durchflossen vom Fohnsdorferbach, vor Fohnsdorf, Steiermark
 Zwieselgraben (Fraunbach), linker Oberlauf des Fraunbachs (zur Feistritz, zur Lafnitz) bei Pacher, Gemeinde Strallegg, Steiermark
 Zwieselgraben (Hofbauernweißach), rechter Zufluss der Hofbauernweißach (zur Weißach) vor dem Siebenhüttenwirtshaus bei Wildbad Kreuth, Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern, vom Westhang des Wenigbergs 
 Zwieselgraben (Hohlensteinbach), linker Zufluss des Hohlensteinbachs (zur Hofbauernweißach, zur Weißach) vor der Hohlensteinalm bei Wildbad Kreuth, Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern, vom Nordosthang des Wenigbergs
 Zwieselgraben (Klausbach), rechter Zufluss des Klausbachs (zur Dürren Ager) vor der Klauswaldstube bei Hüttenberg, Gemeinde Straß im Attergau, Oberösterreich, vom Schönleitenkogel

Siehe auch:
 Zwieselbach